Irminenhof kann stehen für:
 Irminenfreihof, Trier
 Hofanlage St. Irminen (Aach bei Trier)